Это — список самых ярких звёзд в созвездии Южная Рыба. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 

Южная Рыба (созвездие)
Южная Рыба